La 5 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

Allemagne
 5e Panzer Armee
  (Allemagne)
  (Empire allemand)

États-Unis
  (États-Unis)

France
  (France)

Italie
  (Italie)

Royaume-Uni
  (Royaume-Uni)

Russie 
 5e armée (Empire de Russie)

Union soviétique
  blindée de la Garde (Union soviétique)
  (Union soviétique)
 5 armée de la Garde (Union soviétique)

Japon
  (Japon)